Werben (Nedersorbisch: Wjerbno) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Spree-Neiße.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg